Szczepanów heißen folgende Orte in Polen:
 Szczepanów (Olszówka), Dorf in der Gemeinde Olszówka, Powiat Kolski, Woiwodschaft Großpolen
 Szczepanów (Sobków), Dorf in der Gemeinde Sobków, Powiat Jędrzejowski, Woiwodschaft Heiligkreuz
 Szczepanów (Brzesko), Dorf in der Gemeinde Brzesko, Powiat Brzeski, Woiwodschaft Kleinpolen
 Szczepanów (Iłowa) (dt. Zeipau), Dorf in der Gemeinde Iłowa (Halbau), Powiat Żagański, Woiwodschaft Lebus
 Szczepanów (Lubawka) (Tschöpsdorf), Dorf in der Gemeinde Lubawka (Liebau), Powiat Kamiennogórski, Woiwodschaft Niederschlesien
 Szczepanów (Środa Śląska) (Stephansdorf), Dorf in der Gemeinde Środa Śląska (Neumarkt), Powiat Średzki, Woiwodschaft Niederschlesien
 Szczepanów (Marcinowice), Dorf in der Gemeinde Marcinowice (Groß Merzdorf), Powiat Świdnicki, Woiwodschaft Niederschlesien